Compascuum (gebied)
Compascuum (waterschap)